Gyula Fényi – astronomo ungherese
Fényi – cratere lunare